C3H7Br – formula molecolare dell'1-bromopropano
C3H7Br – formula molecolare del 2-bromopropano

Formule molecolari